Перляк:

Гидроним 
 Перляк — река в Красноярском крае.

Фамилия 
 Перляк, Станислав Николаевич — российский лыжник.